Djadjay (Beby ou Bebty) (-2760 à -2735) serait le dernier roi de la . 

Peu de témoignages subsistent de ce pharaon qui aurait régné vingt-cinq ans.

Liens externes 
  Datations, titulatures, cartouches, translittérations, etc.

Index égyptologique
Pharaon de la IIe dynastie égyptienne